Dordogne může být:

řeka
 Dordogne (řeka) – řeka ve Francii
 Dordogne (přítok Canche) – říčka ve Francii
 Dordogne (přítok Haine) – potok v Belgii

administrativní jednotka ve Francii
 Dordogne (departement) – departement
 Kanton Beaulieu-sur-Dordogne – kanton
 Beaulieu-sur-Dordogne – obec
 Monceaux-sur-Dordogne – obec
 Alles-sur-Dordogne – obec
 Badefols-sur-Dordogne – obec
 Civrac-sur-Dordogne – obec
 Pessac-sur-Dordogne – obec